Белые Ключи — название населённых пунктов в России:
 Белые Ключи — деревня в Черемховском районе Иркутской области.
 Белые Ключи — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Белые Ключи — село в Калининском районе Саратовской области.
 Белые Ключи — посёлок в Ртищевском районе Саратовской области.
 Белые Ключи — село в Углегорском муниципальном районе Сахалинской области.